Theresa – variante del nome proprio di persona femminile Teresa
 Thérésa – cantante francese
 Theresa – personaggio di Fable
 Theresa – comune statunitense nello stato di New York
 Theresa – comune statunitense nello stato del Wisconsin